Mistrovství světa v ledním hokeji žen do 18 let 2012 bylo pátým mistrovstvím světa v ledním hokeji žen do 18 let, jehož elitní kategorie (Top divize) se za účasti osmi týmů uskutečnila ve dnech 31. prosince 2011 – 7. ledna 2012 v České republice ve městech Zlín a Přerov. Titul obhajovaly hokejistky USA.

Základní skupiny

Skupina A

Zápasy české reprezentace ve skupině

Skupina B 

Vítězové skupin postoupili přímo do semifinále, týmy ze druhých a třetích míst hrály čtvrtfinále. Týmy z posledních míst se střetly o udržení v sérii na dvě vítězná utkání.

Série o udržení:  Rusko - Švýcarsko 2 : 1

Play-off o titul 

 p = po prodloužení

První divize 
První divize téhož mistrovství se uskutečnila ve dnech 29. prosince 2011 – 4. ledna 2012 na severu Norska za polárním kruhem ve městě Tromsø za účasti těchto šesti týmů (v závorce umístění v 1. divizi MS 2011):
  (8. v Top divizi)
  (2.)
  (3.)
  (4.)
  (na MS 2011 se nezúčastnilo)
  (na MS 2011 se nezúčastnila)

Maďarsko a Velká Británie si účast v 1. divizi zajistili v kvalifikaci.

Výsledky a konečná tabulka 

 n = po samostatných nájazdoch
 Maďarsko postoupilo do elitní Top divize MS 2013.

Kvalifikační turnaj o postup do první divize 
Asiago (Itálie); 29. listopadu - 4. prosince 2011

 p = po prodloužení
 n = po samostatných nájezdech

Reference 

Mistrovství světa v ledním hokeji žen do 18 let
Lední hokej v roce 2012
Turnaje v ledním hokeji v Česku
Turnaje v ledním hokeji v Přerově
Turnaje v ledním hokeji ve Zlíně
Lední hokej v Česku v roce 2012